Joker (Batman), tegenstander van de superheld Batman.
Joker (film), een Amerikaanse misdaadfilm van regisseur Todd Phillips.
Joker (album), soundtrack van deze film
Joker (strip van Piet Wijn), een strip van Piet Wijn.
Joker (Belgische strip), een strip van Jean Van Hamme en Dany.
Joker (kansspel), een kansspel van de Belgische Nationale Loterij.
The Joker (album), een album van de Steve Miller Band.
The Joker (nummer), een lied van dat album.
Joker (kaartspel), een kaart in een kaartspel.
Jokeren, een kaartspel.
Joker (1991), een Zweedse film met Björn Skifs uit 1991.
Joker (muziekartiest), een Britse dubstep-artiest.
 de bijnaam van Robert Minderhoud uit de televisieserie van Oh Oh Cherso.